Sunshine může být:
 Sunshine – česká indie rocková hudební skupina
 Sunshine (film, 1999) – historický film režírovaný Istvánem Szabó
 Sunshine (film, 2007) – sci-fi film režírovaný Dannym Boylem
 Sunshine Coast – oblast na jižním pobřeží Britské Kolumbie